Big Piney kan syfta på:

Orter 
 Big Piney, Wyoming – en stad i Wyoming 
 Big Piney, Missouri – en ort i Missouri